Катужи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Мукури. Входит в экономико-статистический микрорегион Теофилу-Отони. Население составляет 7547 человек на 2006 год. Занимает площадь 421,016 км². Плотность населения — 17,9 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1993 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 15.246.507,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.047,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,621 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс